Nikołaj Zubow (1763–1805) – rosyjski wojskowy, jeden z zabójców cara Pawła I Romanowa
 Nikołaj Zubow (1885–1968) – rosyjski generał, emigracyjny działacz kombatancki